Oláh ist der Familienname folgender Personen:

 Benedek Oláh (* 1991), finnischer Tischtennisspieler
 Dániel Oláh (1881–1923), ungarischer Metallarbeiter, Abgeordneter und Minister
 Gábor Oláh (1881–1942), ungarischer Schriftsteller

 István Oláh (1926–1985), ungarischer kommunistischer Politiker und Armeegeneral
 Kálmán Oláh (* 1970), ungarischer Jazzmusiker und Komponist
 Katalin Oláh (* 1968), ungarische Orientierungsläuferin
 Linda Oláh (* 1988), schwedische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Lisa Oláh (* 1978), österreichische Casting-Direktorin
 Miklós Oláh (auch Nicolaus Oláh oder Nikolaus Olahus, 1493–1568), ungarischer Erzbischof, Schriftsteller, Politiker und Theologe
 Thomas Oláh (* 1966), österreichischer Kostümbildner
 Vlado Oláh (1947–2012), tschechischer Poet und Philosoph
 Zsuzsa Oláh (* 1960), ungarische Tischtennisspielerin

Oláh steht für:
 Oláh-Roma, Untergruppe der Roma in Ungarn

Siehe auch:
 Olah
 Ola